Dit is de lijst van topscorers uit de Belgische Eerste Klasse. 

De topscorer wordt sinds enkele jaren ook de Gouden Stier genoemd, wat dan weer verwijst naar de sponsor Jupiler.

Topscorers

Records

Recordhouders

Jongste topscorers

Meeste doelpunten 
41 Doelpunten: Jules Van Craen (Liersche SK) & Arthur Ceuleers (Beerschot AC) - 1942/43

Topscorer Eerste Klasse
Eerste Klasse